Opptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Opptjärnet, sjö i Arvika kommun,  (32,8 ha)
Opptjärnen (Jättendals socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (12,3 ha)
Opptjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (10,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn